Кубок Либертадорес 2018 (, ) — 59-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ и должен был пройти с 22 января по 28 ноября 2018 года, однако сроки финальных матчей неоднократно переносились. В итоге из-за футбольных хулиганов впервые в истории ответная финальная игра прошла на территории Европы — в столице Испании Мадриде. Обладателем главного трофея в четвёртый раз в истории стал «Ривер Плейт», который по сумме двух матчей сумел обыграть своих самых принципиальных соперников — «Боку Хуниорс» — в первом в истории аргентинском финале и первом Суперкласико на таком уровне.

Титульным спонсором турнира с 2013 года является корпорация по производству автомобильных шин Bridgestone, подписавшая контракт с КОНМЕБОЛ на пять лет. Победитель турнира примет участие в Рекопе Южной Америки 2019 и клубном чемпионате мира 2018.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 20 декабря 2017 года в 20:00 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании Рейтинга клубов КОНМЕБОЛ. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для Третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в Групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 Второго этапа — Победитель пары C8 Второго этапа
 Победитель пары C2 Второго этапа — Победитель пары C7 Второго этапа
 Победитель пары C3 Второго этапа — Победитель пары C6 Второго этапа
 Победитель пары C4 Второго этапа — Победитель пары C5 Второго этапа

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира. Матчи Первого квалификационного раунда играются по понедельникам и пятницам, вместо обычных для турнира вторника, среды и четверга.

Первый квалификационный этап 

|}

Второй квалификационный этап 

|}

Третий квалификационный этап 

|}

«Хорхе Вильстерманн» и «Банфилд» в качестве лучших проигравших команд в Третьем квалификационном этапе отправились в ЮАК-2018.

Групповой этап 
Четыре победителя Третьего квалификационного этапа присоединятся к 28 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды поделены на восемь групп по четыре команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двухкруговой схеме с матчами дома и в гостях. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Место в рейтинге КОНМЕБОЛ.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Восемь команд, занявших третьи места в группах, проходят в основной раунд (1/16 финала) Южноамериканского кубка 2018.

Названия групп с 2018 года изменились — вместо нумерации от 1 до 8 группам присвоены буквенные обозначения — от A до H согласно латинскому алфавиту.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

|}
Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры 
  Мигель Борха ( Палмейрас) — 9 голов
  Вильсон Морело ( Индепендьенте Санта-Фе) — 9 голов
  Жадсон ( Коринтианс) — 6 голов

Примечания

Ссылки 
 CONMEBOL Libertadores 2018, CONMEBOL.com